Pseudopolystigmina är ett släkte av svampar. Pseudopolystigmina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopolystigmina